Юрий Алексеевич Соковни́н (1924—1983) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1974), Заслуженный деятель культуры Польши (1976).

Биография 
Ю. А. Соковнин родился 11 марта 1924 года в Москве.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 года, гвардии ефрейтор. Член ВКП(б) с 1946 года.

В 1954 году окончил опереточное отделение ГИТИСа, великолепно пел и двигался на сцене.

С 1954 года в МАТС, один из ведущих актёров. Блистательный комик, исполнитель гротесковых эпизодических ролей, выделялся необыкновенно выразительной мимикой, неповторимым голосом и характерными ужимками, бесподобно играл пьяных и считался чуть ли не лучшим в Москве исполнителем ролей алкоголиков, знал огромное количество озорных частушек и весёлых куплетов, сыпал шутками и развлекал коллег и друзей.

Популярность принесла роль пана Таксиста (пана Юрека) в телевизионном «Кабачке 13 стульев». Впервые появившись в роли пана Неизвестного, со временем стал одним из постоянных участников этого телешоу. Его персонаж демонстрировал отрицательные качества работников этой профессии: туповатость, эгоизм, хамоватость, малообразованность, расчётливость, одиозный практицизм, хитрость, любовь к деньгам.
Пан Юрек, таксист. На чаевые смотрит свысока, однако никогда не теряет их из виду.
Пан Юрек, таксист. Всё время порывается выйти в люди, хотя те ничего плохого ему не сделали. Кругом сплошная духовная пища, а закусить нечем.
Единственное музыкальное произведение, которое я знаю — это звонок об окончании рабочего дня.

Ю. А. Соковнин умер 16 января 1983 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (37 участок).

Фильмография 
 1960 — Десять шагов к Востоку — приятель Италмаза
 1963 — Короткие истории
 1969 — Швейк во Второй мировой войне — горожанин
 1969 — Две комедии Бранислава Нушича
 1969 — Вчера, сегодня и всегда — грабитель
 1971 — Офицер флота — шофёр
 1971 — Малыш и Карлсон, который живёт на крыше — Филле, жулик
 1971 — Когда море смеётся — О’Дей
 1973 — Чёрный принц — жулик, сообщник Бийчука
 1973 — Семнадцать мгновений весны — шофёр Бормана
 1973 — Возврата нет
 1973 — Безумный день, или Женитьба Фигаро — Дубльмен
 1974 — Маленькие комедии большого дома — нервный хорист Юрик
 1978 — Таблетку под язык — Поляница
 1979 — Сцены из семейной жизни — муж Раи
 1982 — Ревизор — Свистунов

«Фитиль» 
  — «Розетка». Фитиль № 131

Сериалы 
 1968—1981 — Кабачок «13 стульев» — пан Таксист (пан Юрек)

Озвучивание 
 1973 — Айболит и Бармалей (мультипликационный) — Крокодил / зубастый разбойник

 1974 — Федорино горе (мультипликационный) — Тараканы / Курица (нет в титрах)

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1974)
 Заслуженный деятель культуры Польши (1976)
 Медаль «За отвагу» (20.5.1945)

Примечания

Ссылки 
 Звёзды кино, ушедшие из жизни. Юрий Соковнин
 Интересные факты из жизни деятеля киноискусства Соковнин Юрий Алексеевич

Персоналии:Московский театр сатиры
Кабачок «13 стульев»
Члены КПСС
Похороненные на Ваганьковском кладбище